dawna nazwa wsi Dubidze
 Piaseczno (województwo śląskie)